Данный список включает в себя действующие футбольные стадионы вместимостью более 4 тысяч человек, расположенные на территории Республики Казахстан. Элементы списка номинально отсортированы по вместимости.

Стадионы

Примечания 

Казахстан
Стад